Elvis for Everyone! () — альбом-компиляция американского певца Элвиса Пресли, вышедший в 1965 году на лейбле RCA Records.

В альбом включены песни, не доступные в то время на долгоиграющих пластинках.

Список композиций 
 Your Cheatin' Heart (2:24)
 Summer Kisses, Winter Tears (2:17)
 Finders Keepers, Losers Weepers (1:50)
 In My Way (1:19)
 Tomorrow Night (2:48)
 Memphis Tennessee (2:11)
 For the Millionth and the Last Time (2:04)
 Forget Me Never (1:35)
 Santa Lucia (1:11)
 Sound Advice (1:45)
 I Met Her Today (2:40)
 When It Rains, It Really Pours (1:46)

Участники записи 
 Элвис Пресли – вокал, гитара
 Scotty Moore – гитара
 Tiny Timbrell - гитара
 Howard Roberts - гитара
 Hank Garland - гитара
 Neal Matthews - гитара
 Harold Bradley - гитара
 Grady Martin - гитара
 Billy Strange - гитара
 Jerry Kennedy - гитара
 Dudley Brooks - фортепиано
 Floyd Cramer - фортепиано
 Jimmie Haskell - аккордеон
 Gordon Stoker - аккордеон
 Bill Black - контрабас
 Meyer Rubin - бас-гитара
 Bob Moore - бас-гитара
 D.J. Fontana - ударные
 Bernie Mattinson - ударные
 Buddy Harman – ударные
 Boots Randolph - саксофон, кларнет
 The Jordanaires - бэк-вокал
 Millie Kirkham - бэк-вокал

Ссылки 
 Elvis For Everyone! на discogs.com

Альбомы Элвиса Пресли
Альбомы 1965 года
Альбомы, спродюсированные Сэмом Филлипсом